В цій статті перераховані відеоігри, присвячені пригодам Ненсі Дрю. Деякі з ігор є екранізаціями книг із серії про Ненсі Дрю, але не всі.

У списку є комп'ютерні та мобільні ігри розробника Her Interactive; деякі з них були портовані на ігрові консолі. Оригінальні консольні ігри опублікували Majesco Entertainment і THQ.

Комп'ютерні та мобільні ігри

Серія ігор Ненсі Дрю

Серія «Досьє Ненсі Дрю».

Мобільні ігри

Ігри Nintendo DS

Джерела 

Відеоігри
Комп'ютерні ігри